Stockhause poate să însemne:

Loclități 
 Stockhausen-Illfurth, o comună din landul Renania-Palatinat, Germania.
 Stockhausen (Eisenach), localitate din Turingia
 Stockhausen (Lübbecke), localitate din Renania de Nord-Westfalia
 Stockhausen (Herbstein), localitate din Hessa

Persoane 
 Karlheinz Stockhausen (1928 - 2007), compozitor german.